Дворецький — старший лакей, голова хатнього господарства в багатих людей
 Дворецький — у Московській державі і Великому князівстві Литовському XV—XVII ст. — голова двірського управління, з XVII століття — придворний титул
 Дворецький з путем — придворний чин у Московській державі
 2591 Дворецький — астероїд головного поясу, відкритий 2 серпня 1949 року

Прізвище 

 Дворецький Андрій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ар'я Дворецький — ізраїльський математик.
 Дворецький Василь — полковник Війська Запорозького.
 Дворецький Йосиф Хананович (1894—1979) — радянський філолог-класик, редактор, перекладач, упорядник найбільш повних давньогрецько-російського і латинсько-російського словників.
 Дворецький Сергій Олександрович — український актор.

Див. також 
 Дворецька (значення)
 Мажордом (значення)
Прізвища